Карл Боррис (; , Даме, Бранденбург, Германская империя — , Борнум, Саксония-Анхальт, ФРГ) — военный лётчик-ас люфтваффе, испытатель, майор, кавалер Рыцарского креста Железного креста (25 ноября 1944).
Одержал 43 воздушные победы (все на Западном фронте).

Биография 
С 1939 года на службе в люфтваффе в качестве механика. Затем прошёл лётную подготовку и в декабре того же года в звании лейтенанта прибыл в 26-ю истребительную эскадру «Шлагетер».

Участник Второй мировой войны. Сражался на Западном фронте. Участвовал во вторжении в Бельгию и Французской кампании.

13 мая 1940 года был сбит на своём Messerschmitt Bf.109 в районе голландского побережья недалеко от Дордрехта экипажем британского истребителя Boulton Paul Defiant. Выпрыгнул с парашютом, получив ранение. Вернулся в свою часть только 17 мая. Свою первую воздушную победу над британским Supermarine Spitfire одержал во время Битвы за Дюнкерк в начале июня 1940 года. Участвовал в Битве за Британию, к концу которой на его счету было шесть побед.

В марте 1941 года Боррис служил инженером-техником в II./JG26, был выбран в числе 30 лётчиков, которые были отправлены в на аэродром Рехлин для освоения шести предсерийных Focke-Wulf Fw 190 Würger A-0. После возвращения был назначен командиром эскадрильи 8./JG 26. К концу 1941 года счёт его побед составлял 9. В следующем году одержал 21 победу.

07.02.1943 г. Боррис получил звание гауптмана.

14 мая 1943 года во время атаки группы ВВС США Boeing B-17 Flying Fortress его Focke-Wulf Fw 190 Würger A-5 был поражён огнём стрелков противника. Лётчик воспользовался парашютом, но купол его парашюта раскрылся не полностью. Тем не менее Боррис уцелел и, получив многочисленные переломы, затем два с половиной месяца провёл в госпитале. После излечения 23 июня того же года занял должность командира I./ JG26 и оставался на ней уже до конца войны.

6 мая 1945 года сдался в плен британским войскам. Умер 18 августа 1981 года.

Награды 
 Железный крест 2-го и 1-го класса (1939)
 Авиационная планка люфтваффе
 Почётный Кубок люфтваффе (25 мая 1942)
 Золотой Немецкий крест (8 сентября 1942)
 Рыцарский крест Железного креста (25 ноября 1944)

Литература 
 Зефиров М. В. Кто есть кто. Скорость. — М.: АСТ — 2010 г.

Ссылки 
 Боррис Карл

Военные лётчики по алфавиту
Немецкие лётчики Второй мировой войны
Военнопленные нацистской Германии
Лётчики-испытатели Германии